13. etape af Giro d'Italia 2018 gik fra Ferrara til Nervesa della Battaglia 18. maj 2018. 

Elia Viviani tog sin tredje etapesejr.

Etaperesultater

Samlet

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

13